Марцин (Мартын) Матушевич (; 11 ноября 1714, с. Еленя Берестейского повета на Подляшье — 21 ноября 1773) — государственный деятель Великого княжества Литовского, генеральный секретарь Радомской конфедерации (1767), каштелян берестейский (1768—1773), поэт, писатель и переводчик XVIII века.

Биография 

Происходил из небогатого шляхетского рода герба Лебедь, но благодаря способностям и полученному образованию, а также покровительству ряда польских магнатов, сумел достичь значительных успехов и сделать карьеру.

Обучался в приходской школе в  Каменце, в иезуитских коллегиях Бреста, Дрохичина и Варшавы. Служил у магната Яна Фредерика Сапеги.

Во время бескоролевья 1733-1736 присоединился к конфедерации в защиту Станислава Лещинского.

Исполнял должности берестейского гродского писаря (1738), подстолия берестейского (1740), земского писаря  (1752).

В 1740 г. установил контакты с подканцлером Михаилом Фредериком Чарторыйским. В середине 40-х разорвал отношения с Сапегами и перешел под покровительство Чарторийских.

В 1750-1752 гг. примкнул к политическому лагерю Радзивиллов, по причине перехода Чарторийских в оппозицию к королевской власти. Одновременно стал судиться с Чарторийскими под предлогом распространения последними слухов о его недворянском происхождении.

В 1755-1756 гг. судебное дело с Чарторийскими стало занимать центральное место в политической борьбе между магнатскими родами Радзивиллов и Чарторийских.

В 1756 г. установил контакт с лидером профранцузской партии в Речи Посполитой великим гетманом коронным Яном Клеменсом Браницким и французским послом Дюрандом. В последующем сотрудничал и с Радзивиллами, и с Браницким.

Во время бескоролевья 1763-1764 гг. перешел на сторону Чарторийских и присоединился к Генеральной конфедерации Великого княжества Литовского.

В 1765 стал земским судьей в Бресте, вернулся к своим бывшим протеже

1767 г. -  избирался послом (депутатом) Сейма Речи Посполитой. В том же году был генеральным секретарëм Радомской конфедерации и участником Сейма Репнина.

С 1768 и до смерти — каштелян берестейский. Позитивно относился к Барской конфедерации, однако участия в ней не принимал.

Творчество 

М. Матушевич писал стихи на польском и латинском языках. В 1752-1760 гг. перевел на польский язык "Сатиры" Горация (изданы в Варшаве в 1784). В книге были напечатаны его 3 рифмованные "Приложения".

Автор панегиристских мемуаров, изданных в первый раз в 4-х томах только в 1876. Эти мемуары во всей наготе раскрывали ужасное политическое, умственное и моральное разложение в Польше в первой половине XVIII века. М. Матушевич писал о тайнах частной жизни шляхты, срывах Сеймов, продажности судей, разврате, пьянстве и т. д. При этом, излагал всë это с таким спокойствием и отстраненностью, даже с улыбкой, как будто говорил о чëм то рядовом, будничном, что не должно никого обидеть. С удивлением приводил пример об одном инкогнито (польском магнате графе Браницком), называя его тронувшимся в уме, и потому не берущим взяток у иноземцев.

Под конец жизни М. Матушевич писал, в основном, мемуары, имеющие ныне большую историческую ценность. Его сочинения охватывают период с 1714 по 1764 гг.

Отец Фаддея (Тадеуша) Матушевича (1765—1819), польского государственного деятеля, министра финансов Царства Польского.

Библиография 
 Pamietniki Marcina Matuszewicza, 1714—1765,
 Pamietniki Marcina Matuszewicza, Kasztelana Brzeskiego-Litewskiego, 1714—1765. - Warszawa, 1876.' Diariusz zycia mego.T.1-2. - Warszawa, 1986. Дыярыюш жыцьця маяго...// Спадчына (Мінск). - 1996. - №5; 1997. - №1-2.''

Литература 
 Бирало А. Философская и образовательная мысль в Белоруссии и Литве в конце XVII- середине XVIII вв. - Мн., 1971.
 Бирало А. Философские проблемы в науке эпохи Просвещения в Белоруссии и Литве. - Мн., 1979.
 Мальдзіс А. Як жылі нашы продкі ў  XVIII стагоддзі. - Мн., 2001.
 Мацук А. Матушэвіч Марцін // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. Т.2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал.рэд.) і інш.; Маст. З. Э. Герасімовіч. — Мн.: БелЭн, 2006. −792 с.: іл. С. 280. ISBN 985-11-0315-2, ISBN 985-11-0378-0 (т. 2) 
 Улашчык М. Мемуары і дзённікі як крыніцы па гісторыі Беларусі: З рукапіснай спадчыны / Укладальнікі: Я.М. Кісялёва, В.У. Скалабан. — Мн.: Пейто, 2000. — 86 с.

Ссылки 
 Literatura XVIII wieku 
 Pamiętniki Marcina Matuszewicza, 1714—1765

Польские поэты
Польские писатели
Каштеляны берестейские
Мемуаристы Польши
Переводчики XVIII века
Писатели XVIII века
Поэты XVIII века
Депутаты Сейма Речи Посполитой